Исхуатлан де Мадеро има више значења:

 Општина Исхуатлан де Мадеро (Веракруз), општина у савезној држави Веракруз у Мексику
 Исхуатлан де Мадеро (Исхуатлан де Мадеро, Веракруз), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику